Ibrahima Camara ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Passy Camara (* 1992), guineischer Fußballspieler